CPNE2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 16-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 548 амінокислот, а молекулярна маса — 61 190.

Задіяний у такому біологічному процесі, як альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у клітинній мембрані, цитоплазмі, ядрі, мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 16

Некатегоризовані білки